Eustrotiopis är ett släkte av fjärilar. Eustrotiopis ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Eustrotiopis